И́мола () — город на реке Сантерно в итальянской провинции Болонья, севернее границы с Сан-Марино. Известен как место, где находится автодром Энцо и Дино Феррари, на котором разыгрывался Гран-при Сан-Марино. Население — 69,9 тысячи жителей (2018).

Город на Эмилиевой дороге был основан в 82 г до н. э. Корнелием Суллой, в честь которого получил название Forum Cornelii. В 412 г. здесь сыграли свадьбу Атаульф и Галла Плацидия. В раннем средневековье служил важным центром Равеннского экзархата и королевства лангобардов. С 920 г. владение семьи Алидози, с 1001 г. свободная коммуна, за которую шла жестокая борьба между папством и местными синьориальными родами (Алидози, Гвиди, Манфреди и др.). В XV веке — под управлением кондотьеров из рода Висконти. В 1499 г. завоёван Чезаре Борджа, который включил его в состав Папской области.

К достопримечательностям Имолы относятся замок Сфорца, построенный племянником Сикста IV для Катерины Сфорца, несколько дворцов XV века, церковь Сан-Доменико с готическим порталом 1430 года и собор Сан-Кассиано, заложенный в XI веке и отчасти перестроенный в XVIII веке. В местной библиотеке хранятся средневековые рукописи и первопечатные книги.

Покровителем города почитается священномученик Кассиан, епископ Имолы. Его память совершается 13 августа.

Синьоры Имолы 
 920—930 Алидозио I Алидози
 930—949 Корнелио
 949—955 Троилио Нордилио
 955—960 Сиджисмондо
 960—975 Нордилио
 975—980 Булгарелло
 980—983 Акаризио
 983—985 Лелио Акаризио
 985—986 Альберто Кунио
 986—1001 Роберто I Алидози
 1001—1010 — коммуна
 1010—1029 Коррадо Сассателли
 1029—1032 Уголино Алидози
 1032—1046 Риккардо Алидози
 1046—1054 Раньеро Алидози
 1054—1059 Герардо Начимбене
 1059—1178 — коммуна
 1178—1181 Гвидо Гвиди (ум. 20.IX.1210)
 1181—1290 — коммуна
 1290—1293 Алидозио II Алидози (ум. 31.VIII.1311?)
 1292—1293 Магинардо Пагани да Сузинана (ум. 1302)
 1293—1296 — к Болонье
 1296—1299 Угуччоне Фаджиола ди Монтефельтро (1250—1.XI.1319)
 1299—1335 — в составе Папского государства
 1314—? капитан народа Франческо Манфреди
 1322—1327 капитан народа Риккардо Манфреди
 1335—1349 Литто I Алидози (ум.7.XI.1351)
 1349—29.XI.1362 Роберто II Алидози
 1362—1372 Аццо Алидози
 1372—12.XI.1391 Бертрандо Алидози
 1391—1396 Литто II Алидози
 1391—1424 Лудовико Алидози (ум. 1430), брат Литто II
 1424—1439 Филиппо Мария Висконти (23.IX.1392—13.VIII.1447)
 1439—20.VI.1443 Гвидантонио Манфреди (р. 1407)
 1443—1473 Таддео Манфреди (ум. 1482)
 1473—1474 Галеаццо Мария Сфорца (24.I.1444—26.XII.1476)
 1474—14.IV.1488 Джироламо Риарио (р. 1443)
 1488—1499 Оттавиано Риарио (1479—6.X.1523), сын Джироламо Риарио
 1499—1503 Чезаре Борджиа (IV.1475—12.III.1507)

Города-побратимы 
  Пула, Хорватия (2001)
  Женвилье, Франция (2002)
  Вайнхайм, Германия (2003)
  Колчестер, Великобритания (2005)

Известные уроженцы 
 Рамбальди, Бенвенуто да Имола (1336—1390) — итальянский гуманист.

Примечания

Ссылки